Фейль, Андре (André Feil) — французский врач, описавший синдром Клиппеля — Фейля.
 Фейль, Йозеф (Joseph Feil; 1811—1862) — австрийский историк, топограф и археолог.
 Фейль, Шарль (Charles Feil; 1824—1887) — французский химик и промышленный деятель, усовершенствовавший производство стекла.

См. также 
 Фейл

Примечания